Accademia Sharoff
 Pietro Sharoff

Pagine correlate 

 Šarov